Старые вроцлавские анналы (,  — древнейшее силезское историческое сочинение, названное издателем XVIII в. В. Соммерсбергом: «фрагментом древнейшей силезской хроники». В н.в. рукопись утрачена. Почти полностью соответствуют Анналам вроцлавского магистрата. Охватывают период с 1238 по 1308 гг. Описывают события истории Силезии, сообщая при этом отдельные сведения по истории остальной Польши, а также Чехии, Германии и Золотой Орды.

Издания 
1. Chronici Silesiae vetustissimi fragmentum // Silesiacarum rerum Scriptores / Conf. F.W. de Sommersberg. Lipsiae, 1730. Т. II, s. 17-18.

2. Annales Wratislavienses antiqui / ed. W. Arndt // MGH. SS. 1866. T. XIX, p. 527—529.

3. Rocznik wroclawski dawny / wydal A. Bielowski // MPH, Tomus 3. Lwow. 1878, p. 680—685.

Переводы на русский язык 
 Старые вроцлавские анналы в переводе А. С. Досаева на сайте Восточная литература

См. также 
 Старые краковские (свентокшиские) анналы
 Краткие краковские анналы
 Анналы Сендзивоя
 Любинские анналы
 Каменцкие анналы
 Анналы краковских францисканцев
 Анналы Красинских
 Куявские анналы
 Мазовецкие анналы
 Краткая силезская хроника
 Анналы вроцлавского магистрата
 Старшие вроцлавские анналы
 Старшие кшешувские анналы
 Анналы Хотельского
 Анналы Каспара Пержинского

Примечания

Ссылки 
  из Monumenta Germaniae Historica
 латинский текст издания А. Беловски из Monumenta Poloniae Historica

Польские анналы
История Германии
История Чехии
История Золотой Орды